Avione Allgood (1993) – giavellottista statunitense
 Justin Allgood (1983) – giocatore di football americano statunitense
 Sara Allgood (1879-1950) – attrice irlandese naturalizzata statunitense
 Thomas Allgood (1640-1716) – inventore e decoratore inglese